Mathur :

Patronyme 
 Arjun Mathur (1981-), acteur anglais d'origine indienne
 Samir Mathur, physicien indien

Homonymie de patronyme